Tönnies je lahko priimek več znanih osebnosti:
 Gustav Johann Ludvik Tönnies - slovenski industrialec švedskega rodu
 Ferdinand Tönnies - nemški filozof, sociolog in ekonomist

Tönnies je lahko tudi:
 Tönnies - kranjsko podjetje